Campeonato Albanês de Futebol
Superliga Albanesa
Classificações de futebol